Miejscowości w USA:
 Cody – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cherry
 Cody – miasto w stanie Wyoming, w hrabstwie Park
Gminy w USA:
 Cody (ang. Cody Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette
Postacie:
 Cody – klon ze świata Gwiezdnych wojen.